Агва Колорада има више значења:
 Агва Колорада (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Колорада (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Колорада (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Колорада (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Колорада (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Колорада (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Колорада (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Колорада (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Колорада (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Колорада (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Колорада (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Колорада (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Колорада (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику